The Outlaw's Sister – film del 1912 prodotto dalla Victorgraph Company
 La sorella del bandito (titolo inglese: The Outlaw's Sister) – film del 1912 prodotto dalla Società Anonima Ambrosio
 The Outlaw's Sister – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company